

Patronyme 

 Fadila Arabat-Ziane (1966-), sportive française
 Mohammed Ziane (1943-), homme politique marocain
 Mokrane Ait Ziane (?-1995), rebelle islamiste algérien

Voir aussi 

 Oulad Ziane, groupe ethnique marocain
 Sidi Ziane, commune algérienne
 Henchir Ziane, site archéologique tunisien

Patronyme arabe